Tribo - em inglês, tribe
Ou ainda:
Tribe (álbum) - de Soulfly
The Tribe - um filme

Desambiguação